Onderdistrict in Indonesië
 Mandiraja (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Mandiraja (Moga), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java